Feio pode referir-se a:  

Feiura

Ou ainda:
Capitão Feio
Lagoa Feia
Rio Feio
Uglies - um livro lançado no Brasil como "Feios"

Pessoas
Sergio Carrer, produtor brasileiro conhecido pelo apelido "Feio"
António Feio
Bartolomeu Feio

Desambiguação